Kunersdorf bezeichnet Ortschaften:

 in Deutschland
 Kunersdorf (Kolkwitz), Ortsteil der Gemeinde Kolkwitz (Kunersdorf bei Cottbus) im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Kunersdorf (Bliesdorf), Ortsteil der Gemeinde Bliesdorf (Kunersdorf im Barnim) im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Kunersdorf (Neu-Seeland), Ortsteil der Gemeinde Neu-Seeland im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Kunersdorf (Rietz-Neuendorf), Ortschaft der Gemeinde Rietz-Neuendorf im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Kunersdorf Försterei, Wohnplatz der Gemeinde Seddiner See im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

 in Polen
 Kunowice (ehemals Kunersdorf im Landkreis Weststernberg, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Ort der Schlacht bei Kunersdorf
 Kosobudz (ehemals Kunersdorf im Landkreis Crossen, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Łagów (Powiat Świebodziński)
 Konradowo (ehemals Kunersdorf im Landkreis Grünberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Otyń
 Brzezia Łąka (ehemals Kunersdorf im Landkreis Oels, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien

Kunersdorf ist:
 Der Titel einer Kurzgeschichte von Kurt Mahr (vgl. Kunowice)

Wüste Kunersdorf ist der Name eines Ortsteils der Stadt Lebus

Siehe auch:
 Cunersdorf
 Cunnersdorf
 Kunnersdorf